Bonifatiusplatz ist die Bezeichnung für

 Bonifatiusplatz (Fulda)
 Bonifatiusplatz (Hannover), 1901 im ehemaligen „Listerstadtfeld“ in Hannover angelegter Schmuckplatz mit mehreren denkmalgeschützten Schulgebäuden